Apostolische Gemeinschaft steht für:

 Apostolische Gemeinschaft (Freikirche), versteht sich als Freikirche und Abteilung innerhalb der Kirche Jesu Christi, ist eine Abspaltung der Neuapostolischen Kirche und sieht sich in der Tradition der katholisch-apostolischen Gemeinden
 Apostolische Gemeinschaften (römisch-katholisch), eine Vereinigung von römisch-katholischen Christen, die sich im Sinne des Dekretes Apostolicam Actuositatem über das Laienapostolat Nr. 18/19 als Laien zusammengeschlossen haben, mit dem Ziel gemeinsam ihr spezifisches Apostolat zu verwirklichen.
 Vereinigung Apostolischer Gemeinden (abgekürzt VAG, oder englisch United Apostolic Church) ist ein Sammelbegriff für rechtlich und finanziell selbständige apostolische Gemeinschaften, 1956 in Düsseldorf gegründet.